Алістер Джонстон (,  8 жовтня 1998, Ванкувер) — канадський футболіст, правий захисник клубу «Монреаль» та національної збірної Канади.

Клубна кар'єра 
Народився 8 жовтня 1998 року у Ванкувері. Згодом перебрався до Монреаля, де грав за низку юнацьких футбольних команд.

Після виступів на рівні коледжу виступав за команду Ліги Онтаріо «Вон Адзуррі».

2019 року на драфті MLS був обраний «Нашвіллом». Відіграв за команду з Нашвілла наступні два сезони ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Нашвілла», був основним гравцем захисту команди.

Перед сезоном 2022 року повернувся до Канади, перейшовши до лав «Монреаля», також представника MLS.

Виступи за збірну 
2021 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Канади. Був основним гравцем команди на тогорічному Золотому кубку КОНКАКАФ.

2022 року поїхав на чемпіонат світу в Катарі.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Титули і досягнення 
 Володар Кубка шотландської ліги: 2022-23

Примітки

Посилання 

канадські футболісти
Гравці збірної Канади з футболу
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2021
Гравці чемпіонату світу з футболу 2022
Футболісти «Нашвілла»
Футболісти «Монреаль Імпакт»
канадські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у США
Уродженці Ванкувера